премія Гуго Бергрота
 премія Гуго Герінга
 премія Гуго Гроція
 
 
 премія Гуго Штейнгауза

Див. також 

 Премія Г'юго